Змагання з фехтування на шпагах в індивідуальній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 20 липня 2014 року. Кваліфікація відбулась 17 липня 2014 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| team-width  =

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Микола Новосьолов
| RD1-score01 = 8
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Niko Vuorinen
| RD1-score02 = 15

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Kelvin Cañas
| RD1-score03 = 14
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Roman Petrov
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Ruslan Kurbanov
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Péter Szényi
| RD1-score06 = 10

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Dong Chao
| RD1-score07 = 12
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Антон Авдєєв
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Ульріх Робейрі
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Pedro Arêde
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Maksym Khvorost
| RD1-score11 = 13
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  = {{Nowrap| Кадзуясу Мінобе}}
| RD1-score12 =15

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Айман Фаєз
| RD1-score13 = 7
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Бас Вервейлен
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Jesús Lugonés
| RD1-score15 = 5
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Макс Хайнцер
| RD1-score16 =15

| RD2-seed01  = 64
| RD2-team01  =  Niko Vuorinen
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Roman Petrov
| RD2-score02 = 6

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Ruslan Kurbanov
| RD2-score03 = 8
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Антон Авдєєв
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Ульріх Робейрі
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  = 
| RD2-score06 = 7

| RD2-seed07  = 40
| RD2-team07  =  Бас Вервейлен
| RD2-score07 = 13
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Макс Хайнцер
| RD2-score08 =15

| RD3-seed01  = 64
| RD3-team01  =  Niko Vuorinen
| RD3-score01 = 11
| RD3-seed02  = 16
| RD3-team02  =  Антон Авдєєв
| RD3-score02 =15

| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  = {{Nowrap| Ульріх Робейрі}}
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 8
| RD3-team04  =  Макс Хайнцер
| RD3-score04 = 8

| RD4-seed01  = 16
| RD4-team01  =  Антон Авдєєв
| RD4-score01 = 13
| RD4-seed02  = 9
| RD4-team02  =

Секція 2 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| team-width  =

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Павло Сухов
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Mohannad Saif
| RD1-score02 = 7

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Dmitriy Gryaznov
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Франсіско Лімардо
| RD1-score04 =15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Pavel Pitra
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Боцко Габор
| RD1-score06 = 14

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Jimmy Moody
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Сільвіо Фернандес
| RD1-score08 = 13

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Готьє Грум'є
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Grigori Beskin
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  = 
| RD1-score11 = 13
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Ido Herpe
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Falk Spautz
| RD1-score13 = 12
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Анатолій Герей
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Igor Reizlin
| RD1-score15 = 14
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Пак Сан Йон
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Павло Сухов
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Франсіско Лімардо
| RD2-score02 = 11

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Pavel Pitra
| RD2-score03 = 11
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Сільвіо Фернандес
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  = {{Nowrap| Готьє Грум'є}}
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Ido Herpe
| RD2-score06 = 10

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Анатолій Герей
| RD2-score07 = 11
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Пак Сан Йон
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =  Павло Сухов
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 12
| RD3-team02  =  Сільвіо Фернандес
| RD3-score02 = 14

| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  = {{Nowrap| Готьє Грумє}}
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 4
| RD3-team04  =  Пак Сан Йон
| RD3-score04 = 5

| RD4-seed01  = 5
| RD4-team01  =  Павло Сухов
| RD4-score01 = 7
| RD4-seed02  = 13
| RD4-team02  =

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| team-width  =

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Андраш Редлі
| RD1-score01 = 14
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Yuval Freilich
| RD1-score02 = 10

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  = {{Nowrap| Hugues Boisvert-Simard}}
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Іржі Беран
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Masaru Yamada
| RD1-score05 = 10
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Пак Ген Ду
| RD1-score06 = 14

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Беньямін Штеффен
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Radosław Zawrotniak
| RD1-score08 =14

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Jean-Michel Lucenay
| RD1-score09 = 14
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Паоло Піццо
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Jan Bidovec
| RD1-score11 = 14
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  José Luis Abajo
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Elmir Alimzhanov
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Aleksey Tishko
| RD1-score14 = 12

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Fidel Ferret Ferrer
| RD1-score15 = 10
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Богдан Нікішин
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Андраш Редлі
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  = 
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 46
| RD2-team03  =  Пак Ген Ду
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 51
| RD2-team04  =  Беньямін Штеффен
| RD2-score04 = 11

| RD2-seed05  = 54
| RD2-team05  =  Паоло Піццо
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  José Luis Abajo
| RD2-score06 = 9

| RD2-seed07  = 27
| RD2-team07  =  Elmir Alimzhanov
| RD2-score07 = 14
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Богдан Нікішин
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  =  Андраш Редлі
| RD3-score01 = 3
| RD3-seed02  = 46
| RD3-team02  = {{Nowrap| Пак Ген Ду}}
| RD3-score02 = 4

| RD3-seed03  = 54
| RD3-team03  =  Паоло Піццо
| RD3-score03 = 8
| RD3-seed04  = 6
| RD3-team04  =  Богдан Нікішин
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 46
| RD4-team01  =

Секція 4 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| team-width  =

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Енріко Гароццо
| RD1-score01 = 12
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  = 
| RD1-score02 = 8

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Sergey Khodos
| RD1-score03 = 13
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  José Escobar
| RD1-score04 = 12

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Péter Somfai
| RD1-score05 = 14
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Zhang Chengjie
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Marno Allika
| RD1-score07 = 11
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Чон Джін Сон
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Jörg Fiedler
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Kweon Young-jun
| RD1-score10 = 14

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Patrick Jørgensen
| RD1-score11 = 7
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Sten Priinits
| RD1-score12 =15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Lorenzo Bruttini
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Ruslan Kudayev
| RD1-score14 =15

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Pau Rosello
| RD1-score15 = 14
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Фабіан Каутер
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Енріко Гароццо
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 39
| RD2-team02  =  Sergey Khodos
| RD2-score02 = 12

| RD2-seed03  = 42
| RD2-team03  =  Zhang Chengjie
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =  Чон Джін Сон
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Jörg Fiedler
| RD2-score05 = 14
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Sten Priinits
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 34
| RD2-team07  = 
| RD2-score07 = 11
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Фабіан Каутер
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  = {{Nowrap| Енріко Гароццо}}
| RD3-score01 = 14
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  =  Чон Джін Сон
| RD3-score02 = 13

| RD3-seed03  = 18
| RD3-team03  =  Sten Priinits
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 2
| RD3-team04  =  Фабіан Каутер
| RD3-score04 =14

| RD4-seed01  = 7
| RD4-team01  =

Фінальна позиція спортсменів 

Чемпіонат світу з фехтування 2014